Пут 47 је државни пут IБ реда у средишњој Србији, у граду Београду. Повезује центар града са државним путевима 10 и 13. Пут прелази Дунав преко Панчевачког моста.

Детаљи трасе

Види још 
 Путна мрежа у Србији

Извори